Anning Xilu (kinesiska: 安宁西路, 安宁区) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 11 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Anning Xilu är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zhangyelu,  km sydost om Anning Xilu. Runt Anning Xilu är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu

WP:Projekt Kina